Баффу́р Гья́н (; ) — ганский футболист, нападающий. Игрок национальной сборной Ганы (с 2001 года).

Биография 
Нападающий сборной Ганы на правах аренды перешёл в «Сатурн» из московского «Динамо» в середине сезона 2006 года. Игра нападающего произвела настолько хорошее впечатление на руководство подмосковной команды, что было принято решение полностью выкупить права на футболиста.

В мае 2009 года интерес к игроку проявил астанинский «Локомотив». 13 мая 2009 года Баффур подписал с «Локомотивом» контракт на полтора года, однако у футболиста была выявлена травма, и он не мог помочь клубу. В результате Гьян вернулся на родину и подписал контракт с известным ганским футбольным клубом «Асанте Котоко».

Младший брат Баффура — Асамоа Гьян — тоже футболист, игрок национальной сборной.

Достижения 
 «Слован» (Либерец)
 Чемпион Чехии: 2002

Клубная статистика 

|Альфа Этники

|Альфа Этники

|Бета Этники

по состоянию на момент окончания карьеры

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Сатурн» Раменское

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Каламата»
Игроки ФК «Либерти Профешионалс»
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Асанте Котоко»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Анагенниси» Кардица